Celica – miasto w Ekwadorze, w prowincji Loja
 Celica – kanton w Ekwadorze, w prowincji Loja
 Toyota Celica – sportowy samochód osobowy produkowany przez japońską firmę Toyota
 Józef Celica (1910–1980) – podpułkownik rezerwy ludowego Wojska Polskiego